Schnauder ist ein Gewässername:
 Schnauder, volkstümliche Bezeichnung für das Leutersdorfer Wasser, linker Zufluss der Mandau in Seifhennersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Schnauder, rechter Zufluss der Weißen Elster bei Kobschütz, Stadt Groitzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen

Schnauder ist der Familienname folgender Personen:
 Max Schnauder (1860–1939), deutscher Astronom
 Reinhard Schnauder (1856–1923), deutscher Bildhauer
 Richard Schnauder (1886–1956), deutscher Bildhauer und Zeichner